Holzen ist der Name folgender Orte:

 Holzen (bei Eschershausen), eine Gemeinde im Landkreis Holzminden, Niedersachsen
 Holzen (Adlkofen), Ortsteil der Gemeinde Adlkofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Holzen (Aham), Ortsteil der Gemeinde Aham, Landkreis Landshut, Bayern
 Holzen (Allmannshofen), Ortsteil der Gemeinde Allmannshofen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Holzen (Arnsberg), Ortsteil der Stadt Arnsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Holzen (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Holzen (Aßling), Ortsteil der Gemeinde Aßling, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Holzen (Babensham), Ortsteil der Gemeinde Babensham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Holzen (Bad Endorf), Ortsteil des Marktes Bad Endorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Holzen (Breitbrunn am Chiemsee), Ortsteil der Gemeinde Breitbrunn am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Holzen (Buch am Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Buch am Erlbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Holzen (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Holzen (Dortmund), Ortsteil der Stadt Dortmund
 Holzen (Emmering), Ortsteil der Gemeinde Emmering, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Holzen (Essenbach), Ortsteil des Marktes Essenbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Holzen (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Holzen (Geratskirchen), Ortsteil der Gemeinde Geratskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Holzen (Icking), Ortsteil der Gemeinde Icking, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Holzen (Inzell), Ortsteil der Gemeinde Inzell, Landkreis Traunstein, Bayern
 Holzen (Julbach), Ortsteil der Gemeinde Julbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Holzen (Kandern), Ortsteil der Stadt Kandern, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Holzen (Lengdorf), Ortsteil der Gemeinde Lengdorf, Landkreis Erding, Bayern
 Holzen (Mallersdorf-Pfaffenberg), Ortsteil des Marktes Mallersdorf-Pfaffenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Holzen (Marquartstein), Ortsteil der Gemeinde Marquartstein, Landkreis Traunstein, Bayern
 Holzen (Menden), Ortsteil der Stadt Menden (Sauerland), Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Holzen (Mettenheim), Ortsteil der Gemeinde Mettenheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Holzen (Nandlstadt), Ortsteil des Marktes Nandlstadt, Landkreis Freising, Bayern
 Holzen (Obertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Holzen (Pfarrkirchen), Ortsteil der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Holzen (Pfeffenhausen), Ortsteil des Marktes Pfeffenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Holzen (Polling), Ortsteil der Gemeinde Polling, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Holzen (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Holzen (Reinstorf), Ortsteil der Gemeinde Reinstorf, Landkreis Lüneburg, Niedersachsen
 Holzen (Riedering), Ortsteil der Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Holzen (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Holzen (Schönberg), Ortsteil der Gemeinde Schönberg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Holzen (Schwerte), Ortsteil der Stadt Schwerte, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen
 Holzen (Seeon-Seebruck), Ortsteil der Gemeinde Seeon-Seebruck, Landkreis Traunstein, Bayern
 Holzen (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Holzen (Tann), Ortsteil des Marktes Tann, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Holzen (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern
 Holzen (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Holzen (Velden, Ruprechtsberg), Ortsteil des Marktes Velden in der Gemarkung Ruprechtsberg, Landkreis Landshut, Bayern
 Holzen (Velden, Vilslern), Ortsteil des Marktes Velden in der Gemarkung Vilslern, Landkreis Landshut, Bayern
 Holzen (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern
 Holzen (Winhöring), Ortsteil der Gemeinde Winhöring, Landkreis Altötting, Bayern
 Holzen (Wittibreut), Ortsteil der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Holzen (Zolling), Ortsteil der Gemeinde Zolling, Landkreis Freising, Bayern

 Kloster Holzen in der Gemeinde Allmannshofen, Landkreis Augsburg, Bayern

Siehe auch:
 Holze
 Holsen